Андрей Сорокин
 
 
 Сорокин, Андрей Анатольевич (род. 1964) — российский геолог.
 Сорокин, Андрей Викторович (род. 1953) — советский и российский актёр.
 Сорокин, Андрей Константинович (род. 1959) — русский историк, издатель.
 Сорокин, Андрей Олегович (род. 1974) — российский спортсмен.
 Сорокин, Андрей Пантелеевич (1828 — нач. 1890-х) — русский крестьянин, сказитель.